

Persone 
 Alberto Cougnet – scrittore, giornalista e medico italiano, padre di Armando Cougnet
 Armando Cougnet – giornalista italiano, figlio di Alberto Cougnet

Sport 
 Trofeo Cougnet – competizione di ciclismo su strada